La 3D est interactive lorsqu'il est possible d'agir dessus en temps réel.

Si le contenu de l’affichage est calculé en temps réel, cela signifie que l'utilisateur peut modifier a tout moment l'un de ses paramètres. Le contenu de la scène va donc évoluer en fonction des actions de l'utilisateur.

Le jeu vidéo en est l'application la plus populaire. En effet, un joueur peut dialoguer avec des personnages, influer sur la trajectoire d'une voiture, modifier l'apparence de son avatar, ou tout simplement naviguer dans un menu.

Pourtant le terme 3D Interactive est surtout utilisé dans les secteurs de l'industrie et de la communication pour la différencier de la fonction ludique du jeu vidéo. En effet, dans ces secteurs la 3D est utilisée pour de la formation, de la présentation de maquette, de la communication produit.

Les applications les plus courantes sont :
 Visite Virtuelle
 Maquette 3D
 Réalité virtuelle
 Réalité augmentée

Lorsque l'application utilise le ludique, on parle de :
 Advergame s'il s’agit d'un jeu visant à promouvoir un produit.
 Serious Game lorsque le jeu est un moyen ludique pour enseigner des sujets sérieux.

Liens internes
 Food Force, un Serious Game des Nations unies

Voir aussi
 3D temps réel
 EON Reality
LandSim3D

Liens externes
 Blog sur le serious Gaming
 3DzzD une API Java 1.1 pour réaliser des présentations 3D interactives sur des sites internets avec ou sans support Hardware

3D